Sabinijan, papa, papa koji je vladao 604. do 606.
 Sabinijan (uzurpator), vođa pobune protiv rimskog cara Gordijana III. u provinciji Africi, pogubljen 240.
 Sabinijan Trojanski, kršćanski mučenik i svetac